Leśno steht für folgende Dörfer in der Woiwodschaft Westpommern, Polen:

 Leśno Górne, Dorf in der Gmina Police, Powiat Policki
 Stare Leśno, Dorf in der Gmina Police, Powiat Policki

Siehe auch:
 Lesnoje
 Leschno